Jakobit kan syfta på:

 Jakobit –  en anhängare av en politisk-religiös rörelse som mellan 1688 och 1746 försökte återinsätta det stuartska kungshuset på Englands, Skottlands och Irlands troner, se jakobitism
 Jakobit – tidigare namn på en medlem av den syrisk-ortodoxa kyrkan